Desa Bunisari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bunisari (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 107,08), Jawa Barat, 
 Desa Bunisari (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 108,40), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar